Banan kan dels avse frukten och begrepp härledda från denna, dels namn av annat ursprung och uttal.

Frukten med anknutna begrepp

 Banan – frukt
 Banansläktet – ett släkte av enhjärtbladiga växter
 Banan-Kompaniet – svenskt företag grundat 1909
 Banankartong – en kartong ursprungligen avsedd för att transportera bananer
 Banankrigen – USA:s militära engagemang i Centralamerika 18998–1934
 Bananrepublik – nedsättande beteckning på en typ länder i tredje världen
 Ekvivalent banan-dos – informellt mått på radioaktiv strålning

Zoologi
 Banansmyg – sydamerikansk fågelart
 Bananfluga – skadedjur och modellorganism i biologisk forskning

Kultur, underhållning med mera
 Jan Banan – flera betydelser
Jan Banan (visfigur) – "loser-figur" i Stefan Sundströms låttexter
Jan Banan – rollfigur i filmen Torsk på Tallinn 1999
 Jan Banan och hans flygande matta – studioalbum av svenska popartisten Harpo 1978
 Sean Banan (född 1985), svensk komiker, artistnamn
 Sean den förste Banan (sång)
 Sean Banan inuti Seanfrika

 Bananer – bland annat... – studioalbum av Cornelis Vreeswijk 1980
 Bananer i pyjamas – australisk TV-serie för små barn med start 1992
 Var ligger landet där man böjer bananerna? – sång av Niclas Wahlgren och Morgan Johansson

Utan anknytning till frukten
 Banan – smeknamn på Cygnaeusskolan, Helsingfors
 Banan, Helsingfors – cykelväg
 Banan, Chongqing – stadsdistrikt i Chongqings storstadsområde, Kina

Se även 
 Banana (olika betydelser)